De Oberliga Hamburg 2009/10 was het 65ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen, maar verzaakte, net als de andere clubs die konden promoveren om deel te nemen aan de promotie-eindronde.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2009/10